La voie lactée est une bande lumineuse diffuse, d'aspect laiteux (d'où son nom), qui traverse la voute céleste du nord au sud, la nuit. Au télescope cette bande diffuse se révèle formée d'une multitude d'étoiles.
 Par extension, on appelle Voie lactée la galaxie dans laquelle est situé le Système solaire, dont la plupart des étoiles nous paraissent noyées dans la voie lactée du ciel nocturne.

Arts et culture

Arts graphiques et décoratifs 
 La Voie lactée est une photographie de Geneviève Cadieux, exposée sur le toit du musée d'art contemporain de Montréal.
 La Voix lactée est une reproduction en mosaïque de l'œuvre précédente, installée dans le métro de Paris.

Cinéma 
 La Voie lactée est l'un des titres de ressortie DVD française du film Soupe au lait (, « la voie lactée ») de Leo McCarey avec Harold Lloyd, sorti en 1936.
 La Voie lactée () est un court métrage d'animation américain de Rudolf Ising sorti en 1940.
 La Voie lactée est un film français de Luis Buñuel sorti en 1969.
 La Voie lactée () est un film israélien d' sorti en 1997.
 La Voie lactée () est un film brésilien de  sorti en 2007.
 La Voie lactée () est un film brésilien de Jon Fitzgerald sorti en 2016.

Musique 
 Voie lactée est le nom donné au groupe musical MilkyWay dans l'adaptation française de la série Kilari.
 La Voix lactée, album du rappeur Oxmo Puccino.

Société

Sports d'hiver 
 Voie lactée (en italien, Via lattea) est le nom d'un domaine skiable international des Alpes du Sud, à cheval sur le département des Hautes-Alpes en France et la région du Piémont en Italie

Transports 
 « La Voie Lactée » est le nom donné à la route métropolitaine 902 de Toulouse Métropole, située sur entre Blagnac et Beauzelle, au nord de Toulouse. C'est une route à 2×2 voies.

Notes et références 

Homonymie de titre